Художественная гимнастика на XXVI Летних Олимпийских играх включала розыгрыш медалей в личном и командном первенствах. В личном первенстве чемпионкой стала украинка Екатерина Серебрянская.

В командном первенстве победу одержала сборная Испании: шесть её гимнасток — , , , Лорена Гурендес, Таня Ламарка и  — вошли в историю испанского спорта под прозвищем «».

Медалисты

Страны

Результаты

Финал в индивидуальном многоборье

Финал в групповом многоборье

Ссылки 
 

Художественная гимнастика в США